Бадало́во (, ) — село в Береговской городской общине Береговского района Закарпатской области Украины. Расположено вдоль берега реки Тисы, на расстоянии 12 км от райцентра — города Берегово.

Население по переписи 2001 года составляло 1714 человек. Занимает площадь 1,143 км².

История 
Первое упоминание о селе относится к 1280 году.

В 1991 г. селу возвращено историческое название.

Ссылки 
 Бадалово на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области
 Памятный знак жертвам сталинских репрессий, с. Бадалово | КарпатИнфо — региональный портал Закарпатья
 Венгерский поэт-революционер Шандор Петефи «отметился» и в Закарпатье

Примечания